

Anno 
 1854 – (MDCCCLIV in numeri romani) è un anno del XIX secolo 
 1854 a.C.

Matematica 
 1854 (numero) – numero naturale

Astronomia 
 1854 Skvortsov – asteroide della fascia principale del sistema solare